Kubang (Guguak), een bestuurslaag in Indonesië
Kubang (Pasirkuda), een bestuurslaag in Indonesië
Kubang (Sukaresmi), een bestuurslaag in Indonesië
Kubang (Talun), een bestuurslaag in Indonesië
Kubang (Wanayasa), een bestuurslaag in Indonesië